Потеря () в баскетболе обычно происходит, когда игрок или команда, владеющие мячом, утрачивают над ним контроль, и мяч переходит к защищающейся команде.

Потеря может произойти в результате:
 выхода мяча в аут;
 окончания времени на командное владение мячом (24 секунды);
 ошибок во время ведения (пробежка, двойное ведение, фол в нападении);
 перехвата мяча защищающейся командой.

Потери мяча игроком происходят в основном из-за недостатка концентрации и плохого видения игры. Однако игроки, которые призваны координировать игру команды в целом — разыгрывающие делают больше потерь вследствие более частого владения мячом. Признанные мастера НБА Аллен Айверсон и Стив Нэш — отличные примеры лидеров лиги по потерям. В НБА с сезона 1977/1978 ведётся статистика потерь, наибольшее количество потерь за карьеру сделал Карл Мэлоун.

Примечания 

Баскетбольные термины